Зедорф може бити:

 Зедорф (Цевен), општина у округу Ротенбург (Виме), у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Зедорф (Крајс Зегеберг), општина у округу Зегеберг, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Зедорф (Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.